Leucettusa är ett släkte av svampdjur. Leucettusa ingår i familjen Leucaltidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Leucettusa